Дијадема () град је у Бразилу у савезној држави Сао Пауло. Према процени из 2007. у граду је живело 386.779 становника.

Становништво 
Према процени из 2007. у граду је живело 386.779 становника.

Партнерски градови 
  Сантијаго де Куба
  Монтреј

Спољашње везе 
 Santos FC

Градови у Бразилу
Википројект географија/Насеља у Бразилу